Robert Macon ist der Name folgender Personen:

* Robert B. Macon (Robert Bruce Macon; 1859–1925), US-amerikanischer Politiker 
 Robert C. Macon (Robert Chauncey Macon; 1890–1980), US-amerikanischer General